Brave and Bold – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
Brave and Bold – cortometraggio del 1915 diretto da Eddie Dillon (Edward Dillon)
Brave and Bold – film del 1918 diretto da Carl Harbaugh